Boussens kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Boussens, Haute-Garonne, kommun, departementet Haute-Garonne i regionen Occitanien,

Schweiz 

 Boussens, Vaud, ort och kommun,